Al Allaf ist der Name folgender Personen:

 Abū l-Hudhail al-ʿAllāf: der erste spekulative Theologe der Muʿtaziliten
 Kareem Al Allaf: ein US-amerikanischer Tennisspieler